Эрбес:

 Эрбес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Эрбес, Вячеслав Иванович (род. 1988) — казахстанский футболист немецкого происхождения.